Дисциплина 10.000 метара за жене на 5. Светском првенству у атлетици 1995. у Гетеборгу одржано је 6. и 9. августа на Улеваи стадиону.

Титулу освојену 1993. у Штутгарту није бранила Ванг Ђунсја из Кине.

Земље учеснице 
У такмичењу је учествовало 34 такмичарке из 22 земље.

 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

 (3)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 10.000 метара пре почетка светског првенства 5. августа 1995. године:

Најбољи резултати у 1995. години 
Десет најбржих атлетичарки у 1995. години на 10.000 метара, пре почетка светског првенства (5. августа 1995) заузимало је следећи пласман.

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Катерина Макирнан ||  || 31:08,41 || 17. јун
|-
| 2. || Елана Мајер ||  || 31:23,96 || 11. фебруар
|-
| 3. || Дерарту Тулу ||  || 31:27,58 || rowspan="2" | 7. мај
|-
| 4. || Јунко Катаока || rowspan="2" |  || 31:31,12
|-
| 5. || Хироми Сузуки || 31:43,41 || 11. јун
|-
| 6. || Анет Хенд Петерс ||  || 31:44,38 || 15. април
|-
| 7. || Тегла Лоруп ||  || 31:45,74 || 25. мај
|-
| 8. || Марија Албертина Диас ||  || 31:46,31'' || rowspan="2" | 11. јун
|-
| 9. || Јасуко Кимура ||  || 31:47,76|-
| 10. || Лин Џенингс ||  || 31:57,19 || 16. јун
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 1995. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. По 8 најбољих атлетичарки из сваке групе обезбеђује директну квалификацију у финале (КВ) и 4 такмичарке са најбољим временом из обе групе (кв''') - укупно 20 атлетичарки у финалу.,,

Почетак такмичења: група 1 у 10:55, група 2 у 11:40.

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 1995. године у 19:10.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту WA
 Резултати трке на 10.000 м на сајту WA

10.000 м
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном